Die Pilgrim World Tour [] (englisch für: „Pilger-Welttournee“) war eine zweijährige Welttournee des britischen Rockmusikers Eric Clapton. Die Konzerttournee, welche Clapton intensiv durch Asien, Europa und Nordamerika geführt hat, begann am 7. Oktober 1997 in Seoul und endete am 30. November 1999 in Tokio. Insgesamt trat Clapton 106 mal auf und musste keines seiner Konzerte absagen. Obwohl Clapton die Kontinente Europa und Nordamerika in einem Schritt bereiste, absolvierte er seine Asien-Konzerte in zwei separaten Abschnitten.

Während der gesamten Tournee spielte Clapton vor mehr als 920.000 Zuschauern und erzielte Einnahmen von mehr als 51 Millionen US-Dollar. Vorgestellt wurde die Tournee in den Vereinigten Staaten von dem Automobilhersteller Lexus. In Deutschland trat der Brite allein neun-mal auf und erhielt den Autohersteller Volkswagen als Sponsor und Promoter. Während der Tournee spielte Clapton erstmals seit der Journeyman World Tour (1989–1991) wieder mit einem Orchester. Gastmusiker lud Clapton ebenfalls während der Tournee ein.

Clapton trug eine Mischung aus Hits wie Layla und Tears in Heaven, Blues-Titel wie Before You Accuse Me und neue Songs aus dem Pilgrim-Album wie My Father’s Eyes und Circus (ursprünglich für das Album Unplugged, 1992 komponiert und aufgenommen) sowie She’s Gone oder Goin’ Down Slow vor.

Tourneegeschehen 
Clapton begann seine Tournee mit zwei ausverkauften Konzerten in der Hauptstadt Südkoreas, die er vorher noch nie besuchte. Erst 2007 kam Clapton wieder in die Stadt zurück. 13 weitere Konzerte in Japan folgten, die den ersten Leg der Pilgrim World Tour von 9. Oktober bis 31. Oktober 1997 komplettierten. Von März bis September bereiste Clapton intensiv den Kontinent Nordamerika und trat allein 40-mal in den Vereinigten Staaten und sechs-mal in Kanada auf. Highlights dieses Tournee-Abschnittes waren unter anderem drei ausverkaufte Nächte im New Yorker Madison Square Garden (45.342 Besucher) und ein Auftritt im Sky Dome von Toronto (49.813 Besucher). Am 18. September 1998 endeten Claptons Konzerte in Nordamerika.

Von Oktober bis Dezember 1998 spielte Clapton 31 Konzerte in Europa, darunter allein neun Auftritte in Deutschland. Auch diese Konzerte waren (soweit bekannt) komplett ausverkauft. Clapton trat während dieser Tournee nicht in der Royal Albert Hall auf, die er sonst stetig besuchte. Ebenfalls bereiste Clapton erneut keine Länder des ehemaligen Ostblocks und trat weder in Österreich noch Portugal auf. Mit zwei ausverkauften aufeinanderfolgenden Konzerten in der Messehalle Hannover beendete Clapton den dritten Leg seiner Pilgrim World Tour am 11. Dezember 1998. Vom 9. November bis 30. November 1999 spielte Clapton 14 Konzerte in Japan, um die Tournee abzuschließen. Im Jahr 2000 trat der Brite nur sporadisch auf und bestritt im Jahr 2001 die Reptile World Tour.

Besetzung 
Folgende Musiker und Gruppen traten während der Tournee auf.

Konzerttermine

Anmerkungen zu Einzelauftritten 
 Während der Tournee veränderte sich die Besetzung und Setlist gemäß den Kontinenten.

Weblinks 
 Komplettes Tour-Archiv

Einzelnachweise 

Eric Clapton
Musiktournee 1996
Musiktournee 1997
Musiktournee 1998